Ла́ткин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Латкин, Владимир Павлович (1907—1942) — коми поэт.
 Латкин, Михаил Николаевич (ум. 1877) — купец, промышленник, общественный деятель.